Стівен Діллейн — англійський актор, «Години», мінісеріал «Джон Адамс», телесеріал «Гра престолів».
 Френк Діллейн — англійський актор, «У серці моря», «Гаррі Поттер і напівкровний Принц».
Прізвища